Zapasy na Igrzyskach Bałtyckich 1997 – zawody zapaśnicze na igrzyskach bałtyckich odbyły się w lipcu 1997 roku w Szawle.

Tabela medalowa

Wyniki

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 

1997 w zapasach
Zapasy na Litwie
1997 w Europie